Soo Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Soo Township (Michigan)
 Soo Township (North Dakota)